Changfeng Motor – chińskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej
 Changfeng – powiat w Chinach, w prowincji Anhui, w prefekturze Hefei
 Changfeng – chiński pocisk manewrujący